Surta kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Srta (ås), Chaskovo, 
 Srta (berg), Chaskovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar